La plupart des  de Chypre sont petits et non permanents. La fonte des neiges approvisionne en eau un certain nombre de ces rivières jusqu'à la fin avril. D'autres ne sont que des torrents d'hiver, à sec pendant l'été.

Classement par longueur

Notes et références 

Chypre